Santangelesi – abitanti di Sant'Angelo Lomellina
Santangelesi – abitanti di Sant'Angelo Muxaro
Santangelesi – abitanti di Sant'Angelo Romano
Santangelesi – abitanti di Sant'Angelo in Trigillo
Santangelesi – abitanti di Santi Angeli